Lüdersdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Lüdersdorf, Lübberstorf – ort, Lübberstorf, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Lüdersdorf, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Lüdersdorf, Parsteinsee – ort i Parsteinsee Brandenburg